A zvonik főnév a horvát nyelvben harangtornyot jelent.

Zvonik falu Horvátországban, Farkaševac községben, Zágráb megyében
Zvonik a szabadkai római katolikus egyházmegye által kiadott horvát nyelvű katolikus folyóirat